Villa Pauli kan avse:

 Villa Pauli, Storängen – en kulturhistoriskt värdefull byggnad vid Värmdövägen 205 i Storängen
 Villa Pauli, Djursholm – en patriciervilla i kvarteret Breidablik vid Strandvägen 19 i Djursholm